Mittelgebirge er betegnelsen på højlandene i det centrale Tyskland – som til forskel fra Alperne i syd – præges af rolige, afrundede former uden spor efter iserosion. Betegnelsen bruges ligeledes om enkelte åse og højdedrag i denne region med højder på mellem 500 m.o.h. og 1500 m.o.h. Det højeste Mittelgebirge i Tyskland er Schwarzwald, mens Wiehengebirge er det nordligste.

Mittelgebirge i Tyskland 
(Sorteret efter højde)